Ladislav Šmíd (ur. 1938) – czechosłowacki hokeista
 Ladislav Šmíd (ur. 1986) – czeski  hokeista